Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego – ustawa nadana w 1832 przez cara Mikołaja I Królestwu Polskiemu
 Statut Organiczny Województwa Śląskiego – ustawa Sejmu Ustawodawczego z 1920 r